Николай Петрищев:
 Петрищев, Николай Андреевич (1908—1966) — советский военный деятель, контр-адмирал.
 Петрищев, Николай Иванович (1783 — не позже 1834) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.